Kingdom Hearts (computerspel), actierollenspel uitgebracht in 2002.
 Kingdom Hearts (computerspelserie), serie rollenspellen gebaseerd op dit eerste spel.